Gaio Asinio Gallo (40 a.C.-30) – senatore romano
 Gaio Asinio Lepido Pretestato (242 – ...) – console romano
 Gaio Asinio Pollione (76 a.C. – 5 d.C.) – politico, oratore e storico romano
 Gaio Asinio Quadrato (III secolo) – storico e politico romano
 Erio Asinio (... – 90 a.C.) – politico e condottiero marrucino
 Marco Asinio Marcello (... – ...) – console romano nel 54 d.C.
 Marco Asinio Marcello (... – ...) – console romano nel 104 d.C.
 Asinio (fl. 451) – vescovo di Coira